Cladographium är ett släkte av svampar. Cladographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladographium